

Miniszterelnökök (1848-napjainkig)

Kormányfők listái
 Hollandia miniszterelnökei